Го́мін — звучання розмови; безладний шум, гамір.

Хори 

 Гомін (чоловічий хор) — український хор, заснований у Манчестері 1949 року
 Хор Леопольда Ященка «Гомін» (створений 1969, відновлений у 1984, повернуто назву у 1988)
 Львівський муніципальний хор «Гомін» (створений Олегом Цигиликом у 1988)
 Львівський хор Гомін (1956), заснований у Львівській консерваторії Є. Вахняком

Музичні твори 

 «Гомін степів» — відомий інструментальний твір Григорія Китастого.
 «Гомін, гомін по діброві» — українська народна пісня

В літературі 

 «Золотий гомін» — антологія української поезії світу
 «Гомін волі» — стрийський часопис
 «Гомін України» — газета

Прізвища 
 Павло Гомін — кошовий отаман Запорізького війська у 1654–1657 та 1658–1659 роках.
Прізвища